Palazzetto Taverna di Milano
Palazzo Taverna di Milano
Palazzo Taverna di Roma